Berkaer Straße steht für:

 Berkaer Straße (Berlin)
 Berkaer Straße (Erfurt)
 Berkaer Straße (Weimar)

Siehe auch:

 Berkaer Weg (Leipzig)